Ullate es un apellido de origen vasco, y puede referirse a:

Personas
 Víctor Ullate, famoso bailarín.
 Víctor Ullate Roche, bailarín, actor y coreógrafo, hijo del anterior.